Ива́н Покро́вский:
 Покровский, Иван Васильевич (1912—1984) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Покровский, Иван Корнильевич (1845 — после 1912) — подпоручик, предприниматель, депутат III Государственной думы (1907—1912).
 Покровский, Иван Петрович (1872—1963) — депутат III Государственной думы (1907—1912).
 Покровский, Иван Михайлович (1865—1941) — профессор истории Русской церкви.
 Покровский, Иван Семёнович (1874—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Покровский, Иван Фёдорович (род. 1925) — доктор юридических наук, профессор.